Тёс может означать:
 Тёс — тонкие доски из древесины.
 Тёс — река в Швейцарии.
 Тес — упразднённое местечко, Эрзинский кожуун, Тыва, Россия

См. также 
 Тёси — город в Японии.
 Тёсово — село в Смоленской области России.